Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pat Cash che ha battuto in finale Alex Antonitsch 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Wally Masur (secondo turno)
 Kevin Curren (primo turno)
 Amos Mansdorf (secondo turno)
 Scott Davis (primo turno)

 Mark Kratzmann (primo turno)
 Paul Chamberlin (secondo turno)
 Kelly Evernden (primo turno)
 Dan Goldie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Hong Kong Open 1990